Преди́винск — посёлок в Большемуртинском районе Красноярского края России. Административный центр Предивинского сельсовета.

География 
Посёлок находится на правом берегу Енисея; связь с левым берегом осуществляется паромной переправой. Левобережная пристань, находящаяся в селе, связана с Енисейским трактом автодорогой через село Российка.

История 
Постановлением ВЦИК от 01.06.1932 г. село при Предивинской баржестроительной верфи комсеверпути отнесено к категории рабочих поселков, с присвоением наименования Предивинск.

С 5 декабря 2013 года — посёлок.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Предивное детство 

Бывшие посёлки городского типа Красноярского края
Населённые пункты Большемуртинского района